Tseten Dorje (Shingshapa) (16e eeuw), ook bekend als Karma Tseten, familienaam Shingshapa, Tibetaans koning uit en stichter van de Tsang-dynastie van 1565 - voor 1582
Tseten Dorje (Bhöndong) (1892/89-1945), Tibetaans minister (kalön) van 1934-1945